Machang ist:

 eine spätneolithische Kultur am Oberlauf des Huang He in den chinesischen Provinzen Gansu und Qinghai, siehe Banshan-Machang-Kultur

ein Straßenviertel:
 das Straßenviertel Machang (马场街道) im Stadtbezirk Hexi der chinesischen Stadt Tianjin, siehe Machang (Hexi)

eine Großgemeinde:
 die Großgemeinde Machang (马场镇) im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Machang (Dafang)
 die Großgemeinde Machang (马场镇) im Kreis Jianping in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Machang (Jianping)
 die Großgemeinde Machang (马场镇) im Kreis Puding in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Machang (Puding)
 die Großgemeinde Machang (马场镇) im Kreis Zhijin in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Machang (Zhijin)
 die Großgemeinde Machang (马场镇) im Stadtbezirk Pingba in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Machang (Pingba)
 die Großgemeinde Machang (马厂镇) im Kreis Quanjiao in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Machang (Quanjiao)
 die Großgemeinde Machang (马厂镇) im Kreis Qing in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Machang (Qing)
 die Großgemeinde Machang (马厂镇) im Kreis Shuyang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Machang (Shuyang)
 die Großgemeinde Machang (马厂镇) im Kreis Taikang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Machang (Taikang)
 die Großgemeinde Machang (马厂镇) im Autonomen Kreis Zhenning in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Machang (Zhenning)
 die Großgemeinde Machang (马厂镇) im Stadtbezirk Jiao in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Machang (Jiao)

eine Gemeinde:
 die Gemeinde Machang (马厂乡) im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Machang (Ledu)

eine Nationalitätengemeinde:
 die Nationalitätengemeinde Machang der Yi und Miao (马场彝族苗族乡) in der Stadt Panzhou in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Machang (Panzhou)